Пятилистник — название нескольких родов растений:

  — род семейства Розовые
  — род семейства Бобовые